Николай Цанков може да се отнася за:

 Николай Цанков, български актьор
 Николай Цанков (1977-2016), български херпетолог
 Николай Цанков (1942-), Член на ВАК – научна комисия по медицина и стоматология от 1997 г. Председател на научна комисия по медицински науки – терапевтични специалности от 2010 г.